Finally Famous — дебютный студийный альбом американского рэпера Big Sean, выпущен 28 июня 2011 года на GOOD Music и Def Jam. Первый сингл «My Last», записанный совместно с певцом Крисом Брауном, был выпущен в цифровом формате 25 марта 2011 года.

Альбом занял третье место в американском чарте Billboard 200, в первую неделю было продано 87 000 экземпляров. Имеет платиновый статус в США.

Список композиций

Примечания 

Альбомы GOOD Music
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные No I.D.